Thein steht für:

 Thein oder Teein, Wirkstoff der Teepflanze, siehe Coffein
 Thein & Goldberger, Fahrzeughersteller aus Österreich-Ungarn

Orte:
 die Gemeinde Týn nad Bečvou (Thein in Mähren) im Okres Přerov, Tschechien
 die Stadt Týn nad Vltavou (Moldauthein) im Okres České Budějovice, Tschechien

Personen:
 Alexandra Thein (* 1963), deutsche Rechtsanwältin und Politikerin (FDP)
 Aye Thein Thein (* 1982), myanmarische Fußballschiedsrichterin
 Christian Thein (* 1980), deutscher Philosoph
 Heinrich Thein (1888–1969), deutscher Bildhauer
 Horst Thein (* 1939), deutscher Tischtennisspieler
 Ivonne Thein (* 1979), deutsche Fotokünstlerin
 Joe Thein (* 1991), luxemburgischer Politiker
 Kurt Thein, deutscher Fußballspieler
 Martin Thein (* 1966), deutscher Politikwissenschaftler und Geheimdienstler
 Mechthildis Thein (1888–1959), deutsche Schauspielerin der Stummfilmzeit
 Thein Sein (* 1945), Politiker der Militärjunta von Myanmar
 Ulrich Thein (1930–1995), deutscher Schauspieler, Regisseur und Sprecher

Siehe auch:
 Tein
 Thain